En Pologne, Świerczek désigne :

 Świerczek un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Świerczek un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.